Шери може да се односи на:

 Шери (пиће)
 Шери (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Шери (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Шери (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер
 Шери Шартрев, насељено место у Француској, у департману Ен
 Шери ле Пуји, насељено место у Француској, у департману Ен